Le terme « inaliénabilité » peut faire référence à :
 le principe d'inaliénabilité ;
 l'inaliénabilité du domaine royal.

Voir aussi